, indica
 Vyborgskij rajon – rajon dell'Oblast' di Leningrado
 Vyborgskij rajon – rajon di San Pietroburgo